Andreja Klepač e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma Klepač ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Martínez Sánchez ha fatto coppia con Sara Sorribes Tormo, perdendo in finale contro Kirsten Flipkens e Johanna Larsson per 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (campionesse)

  María José Martínez Sánchez /  Sara Sorribes Tormo (finale)
  Shūko Aoyama /  Aleksandra Krunić (semifinale)

Wildcard 

  Mona Barthel /  Anna-Lena Friedsam (primo turno)

  Aliona Bolsova /  Wang Yafan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Open 2019